Kusakawa ist der Familienname folgender Personen:
 Keizō Kusakawa, japanischer Regisseur
 Nari Kusakawa, japanischer Manga-Zeichner
 Shōzō Kusakawa (1928–2019), japanischer Politiker